Ubangi kan syfta på:
 Ubangi  – en flod i Centralafrika, se  Oubangui
 Ubangi (distrikt) – ett tidigare distrikt i nuvarande Kongo-Kinshasa
 Ubangispråk – en språkgrupp i Adamawa-Ubangispråk
 Ubangi (musikgrupp) – en svensk popgrupp

Se även
Nord-Ubangi – en provins i Kongo-Kinshasa 
Sud-Ubangi – en provins i Kongo-Kinshasa